Bangubangu peut être :
 Bangubangu, peuple bantou de l’Est de la République démocratique du Congo ;
  Bangubangu ; continuum linguistique de dialectes parlés par les Bangubangu.